Иши́мский район — название административно-территориальных единиц и муниципальных образований в России:

 Ишимский район — район в Тюменской области.
 Ишимский район — район, существовавший в Сибирском и Западно-Сибирском краях в 1925—1932 годах.

См. также 
 Усть-Ишимский район — район в Омской области.